Газни:

 Газни — город в Афганистане.
 Газни — провинция в центральной части Афганистана.
 Газни — река в Афганистане.